Andrea Manucci – calciatore italiano
 Niccolò Manucci – medico italiano

Pagine correlate
Mannucci